Гуди́лин — фамилия.

Известные носители:

Мужчины

В

Е 
 Гудилин, Евгений Алексеевич (род. 1969) — российский химик-материаловед, член-корреспондент РАН.

И 
 Гудилин, Иван Иванович (1922—2008) — советский и российский животновод, профессор, доктор сельскохозяйственных наук.

М 
 Гудилин, Максим Константинович (1865—?) — учитель, депутат Государственной думы I созыва.

Н 
 Гудилин, Николай Петрович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.